, или Fresh Pretty Cure! — японское аниме и шестая часть серии Прикюа, созданной Идзуми Тодо. Персонажи были созданы благодаря Хисаси Кагаве, который ранее спроектировал персонажей в аниме Saikano. Сериал стартовал на ТВ Асахи 1 февраля 2009 года и завершился 31 января 2010 года; он является продолжением Yes! PreCure 5 Go Go!.

В серии основные темы включают в себя традиционные игральные карты, костюмы, а также фрукты и клевера; эти символы и предметы, тесно связанные с превращениями, атаками и псевдонимами, которые используют некоторые персонажи.

Сюжет 

14-летней Лав Момозоно палец в рот не клади — дай помочь ближнему своему. Она никогда не отчаивается, любит пончики, часто в её голове гуляет ветер, а ещё она большая поклонница одной танцевальной группы — Тринити. Обычная жизнь обычной школьницы, но зло не дремлет, и вот, коварный злодей всех злодеев Мебиус, в поисках некой Инфинити начинает терроризировать местных жителей. Наша героиня волею судьбы превращается в отважную, прекрасную воительницу, которая должна помочь людям и заняться другими геройскими обязанностями. В борьбе со злом ей помогают подруги и говорящие зверушки…

Персонажи 
 
 Сэйю: Оки Канаэ
14-летняя школьница. Лав — гиперактивная, отзывчивая, эмоциональная девушка. Она обожает танцевать и является большой любительницей танцевальной группы «Тринити». Она не любит учебу и спорт. Миюки, лидер танцевальной группы «Тринити», решает обучить её танцам в благодарность за спасение. Позже она образует собственную танцевальную группу «Клевер» вместе с Мики и Инори. Потом Сэцуна присоединяется к группе. Её девиз — Получить это счастье! Лав имеет белокурые волосы до плеч, которые она носит в два тугих хвостика на макушке. Её Пикурун, Пирун, розового цвета с колпачком шеф-повара на голове, имеет возможность создавать пищу для Шифон. Цвета Пич — розовый и белый, символ — сердце.

 
 Сэйю: Эри Китамура

14-летняя школьница частной академии, созданной для развития талантов учеников. Хороша в спорте, знает моду. Она хочет быть моделью, поэтому старается контролировать себя. В её доме находится салон красоты, и так как её родители в разводе, она живёт с матерью, а её младший брат, Кадзуки, живёт с отцом. Она присоединяется к танцевальной группе вместе с Лав, потому что хочет контролировать свою фигуру. у неё длинные шелковистые волосы цвета лаванды, доходящие до талии. Её Пикурун, Бурун, синий и носит корону на его голову, дает ей возможность изменять внешность не только для Шифон, но и для команды Прикюа.

 
 Сэйю: Акико Накагава

Инори Ямабуки, которую друзья называют «Букки» — 14-летняя школьница. Она любит животных, стремится стать ветеринаром. Её Пикурун — Кирун — жёлтый и имеет маленькие рожки на голове, даёт ей возможность понимать и общаться с животными, в том числе и с Шифон.

Инори может выглядеть спокойной и тихой, но на самом деле страдает от низкой самооценки. Для того чтобы улучшить себя, она присоединилась к танцевальной группе Лав и Мики, которую они назвали «Клевер». У неё хорошие оценки в школе. Её отец работает с отцом Лав, который делает парики.

  
 Сэйю: Комацу Юка

Хигаси Сецуна — молодая девушка 14-ти лет. Работает на Лабиринт до 23-й серии и является первым из первоначальных трех членов, появившихся для сбора Энергии Печали а также единственная женщина в группе. Её Пикурун, Акарун, имеет ленту и крылья. Она может трансформироваться в Ис и Кюа Пашн.

Медиа

Аниме

Список серий

Фильмы 
На основе сериала был выпущен полнометражный фильм , премьера которого состоялась в Японии 31 октября 2009 года.

Героини также появлялись в фильмах серии Pretty Cure All Stars, начиная с вышедшего 14 марта 2009 года . В этих фильмах героини получают новые формы —  и позже .

Примечания

Ссылки 
 Fresh Pretty Cure! на сайте Toei Animation
 TV Asahi’s Fresh Pretty Cure! на сайте TV Asahi
В базах данных
 

Pretty Cure